Grubhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grubhofer (1914–1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tony Grubhofer (1854–1935), österreichischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Grubhof